

Codici 
 kcb – codice ISO 639-3 della lingua kawacha

Ordini 
 KCB – Knight Commander of the Order of the Bath (riconoscimento militare inglese)